Теорема Биркгофа может относиться к одной из следующих теорем.
 Теорема Пуанкаре — Биркгофа — последняя теорема Анри Пуанкаре, доказанная  Джеймсом Биркгофом.
 Теорема Пуанкаре — Биркгофа — Витта — теорема, описывающая универсальную обёртывающую алгебру для заданной алгебры Ли, доказанная Анри Пуанкаре, Гаррет Биркгофом и Эрнстом Виттом.